Kitchener - uma cidade da província canadense de Ontário 
Horatio Herbert Kitchener - 1º Conde Kitchener
Ou ainda:
Hypsugo kitcheneri

Desambiguação